Il singolare del torneo di tennis GEMAX Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roko Karanušić che ha battuto in finale Philipp Petzschner 5-7, 6-1, 7-65.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Viktor Troicki (semifinali)
 Flavio Cipolla (primo turno)

 Roko Karanušić (Campione)
 Alun Jones (secondo turno)
 Federico Luzzi (quarti di finale)
 Lukáš Lacko (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GEMAX Open 2008